Kanton Brécey, een kanton van het departement Manche in Frankrijk.
Brécey (gemeente), een gemeente in het Franse departement Manche.